El término clausura puede referirse:
 al cierre, por oposición a apertura o inauguración (especialmente en los actos solemnes);
 a la clausura monástica o conventual;
 a los Torneos Apertura y Clausura, en deportes;

Matemáticas
En matemáticas, la clausura o cerradura se refiere al mínimo conjunto que es "cerrado" bajo una cierta propiedad o que contiene justo la mínima cantidad de elementos que hace que determinada propiedad lógica sea cierta para el conjunto, etc.:

la clausura algebraica de un cuerpo en álgebra abstracta;
la clausura topológica de un conjunto es el mínimo conjunto cerrado que contiene al conjunto dado;
la clausura transitiva de una relación matemática es el conjunto de pares mínimo que hace que la relación sea transitiva sobre dicho conjunto;
la clausura simétrica de una relación es el conjunto de pares mínimo que hace que la relación sea simétrica sobre dicho conjunto;
la clausura reflexiva de una relación es el conjunto de pares mínimo que hace que la relación sea reflexiva sobre dicho conjunto;
la clausura normal de un subgrupo es el subgrupo normal más pequeño que contiene al subgrupo.

Informática
En informática, una clausura es una función que es evaluada en un entorno que contiene una o más variables dependientes de otro entorno.

Teoría de conjuntos